Hemeromyia — род двукрылых насекомых из семейства Carnidae. Голарктика и Афротропика. 8 видов.

Описание 
Мелкие мухи, длина около 2 мм. Крылья с длинной ячейкой dm и разделёнными жилками r-m и dm-cu. Обнаруживаются в гнёздах птиц, на зонтичных Apiaceae, Achillea, грибах и на фекалиях разнообразных животных (травоядных, всеядных и людей).

Систематика 
Род был впервые выделен в 1902 году американским энтомологом Даниелем Кокилетом (1856—1911), описавшим его первый вид H. obscura. В составе семейства Carnidae группа родов Meoneura+Carnus вместе с родом Enigmocarnus образуют сестринскую группу к роду Hemeromyia. Все вместе они образуют общую кладу с группой из родов Neomeoneurites и вымершего Meoneurites.

 H. afghanica Papp, 1979
 H. anthracina Collin, 1949
 H. australis Barraclough, 1994
 H. longirostris Carles-Tolrá, 1992
 H. obscura Coquillett, 1902
 H. remotinervis (Strobl, 1902)
 H. vibrissina Papp, 2003
 H. washingtona (Melander, 1913)

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Hemeromyia 
 biolib.cz 

Carnidae
Роды двукрылых